1-й Бердичівський провулок  — провулок в Корольовському районі Житомира. Напрямковий топонім, назва походить від міста Бердичів. Є відгалуженням вулиці Великої Бердичівської, котра давніше називалась Бердичівською.

Розташування 
Провулок знаходиться в місцині Путятинка. Починається від вулиці Великої Бердичівської, напроти Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України, прямує на північний схід. Перетинається з провулком Марії Заньковецької.

Довжина провулку — 95 метрів.

Історія 
Попередня назва провулку — Бердичівський провулок. Рішенням сесії Житомирської міської ради від 28 березня 2008 року № 583 «Про затвердження назв топонімічних об'єктів у місті Житомирі» для об'єкту було затверджено назву «1-й Бердичівський провулок».

Обслуговування

Транспорт 
Найближча зупинка міського транспорту — «Вулиця Довженка», що на вулиці Великій Бердичівській.

Вибори 
Мешканці провулку під час виборів голосують на виборчій дільниці № 181438, що на вулиці Великій Бердичівській, 64.

Див. також 
 Бердичівський проїзд
 2-й Бердичівський провулок

Примітки

Джерела 
 Мокрицький Г. П. Вулиці Житомира /Енциклопедія Житомира. — Кн. 1 —Житомир: Вид-во «Волинь», 2007. — 640 с.

Провулки Житомира